Авейраш () — португальська власна назва.

Топоніми

Авейраш-де-Байшу — парафія.
 Авейраш-де-Сіма — парафія.